Sprawa leniwego kochanka, The Case of the Lazy Lover
– powieść kryminalna autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera wydana w 1947. Tłumaczyła Ewa Pankiewicz.

Fabuła
Do kancelarii adwokata, Perry'ego Masona, napływa czek na dwa i pół tysiąca dolarów od zupełnie obcej mu kobiety, niejakiej Loli Faxon-Allred. Zaintrygowany sprawą prawnik postanawia skontaktować się z panią Faxon-Allred, by wyjaśnić sprawę, lecz okazuje się, że zniknęła ona bez śladu. Do kancelarii zgłasza się za to jej mąż, Bertrand Allred, informując Masona, że jego żona uciekła z jego najbliższym współpracownikiem, Robertem Fleetwoodem.

Wkrótce potem Bertrand Allred zostaje zamordowany – ktoś oszołomił go i zepchnął razem z jego samochodem w przepaść. Tymczasem w mieszkaniu córki odnajduje się Lola Faxon-Allred, która natychmiast zostaje aresztowana i oskarżona o morderstwo. Mason czuje się w obowiązku wybronić ją od zarzutu, ponieważ przesyłając mu czek, automatycznie stała się jego klientką. Wyrusza więc na poszukiwanie Fleetwooda.

Mężczyznę wkrótce udaje się odnaleźć w niewielkim odludnym schronisku, prowadzonym przez niejakiego pana Overbrooke'a. Okazuje się, że przygarnął on Fleetwooda, gdyż ten powiedział mu, że stracił pamięć i nie wie, gdzie się udać.

Masonowi za pomocą przebiegłej sztuczki udaje się wykazać, że Fleetwood jedynie symuluje amnezję. Okazało się bowiem, że odbył on rozmowę telefoniczną ze swoją dziewczyną, o której istnieniu nie miałby pojęcia, gdyby rzeczywiście stracił pamięć. Kiedy Robert Fleetwood wydaje się być głównym podejrzanym o morderstwo Allreda, opowiada swoją dramatyczną historię...

Współpracujący z Allredem Fleetwood odkrył nagle, że ten oszukuje ich wspólnika – George'a Jeroma. Robert postanowił opowiedzieć wszystko Jerome'owi, jednak został zaatakowany przez Allreda. Kiedy się ocknął, uznał, że lepiej będzie udawać amnezję dla własnego bezpieczeństwa. Bertrand Allred wraz z żoną wywieźli go do niewielkiego ośrodka z dala od miasta. Następnie okazało się, że Allred chciał nie tylko pozbyć się zagrażającego mu wspólnika, lecz także własnej żony, więc pobił ją dotkliwie i wsadził do bagażnika, a Fleetwoodowi kazał wsiąść za kierownicę i grożąc bronią nakazał mu jazdę wedle własnych instrukcji. W czasie drogi doszło jednak do szamotaniny, w której Fleetwood obezwładnił Allreda. Kiedy zatrzymał samochód, chciał uwolnić Lolę, lecz okazało się, że kobieta sama wydostała się z bagażnika i uciekła w ciemne pola. Fleetwood postanowił dalej symulować amnezję, po czym udał się na nocleg do farmy Overbrooke'a.

W tej sytuacji policja zaczyna bezwzględnie wierzyć Fleetwoodowi i oskarża panią Faxon-Allred o zabójstwo męża, ponieważ odkryto jej ślady, wskazujące na to, że po odejściu Fleetwooda wróciła do samochodu. Oskarżyciele są przekonani, że właśnie wtedy postanowiła wywieźć męża i zepchnąć wraz z samochodem w przepaść. Mason za wszelką cenę chce wybronić klientkę, mimo jej beznadziejnej sytuacji...

Rozwiązanie
Okazuje się, że mordercą nie jest ani Fleetwood ani Lola Faxon-Allred, lecz pan Overbrook, właściciel farmy, na której zatrzymał się Robert Fleetwood. Kiedy zaintrygowany nocną wizytą mężczyzny poszedł sprawdzić, kto znajduje się w zostawionym przez niego nieopodal samochodzie, okazało się, że w Bertrandzie Allredzie rozpoznał mężczyznę, który jakiś czas wcześniej oszukał go w interesach. Powodowany furią Overbrook postanowił więc się zemścić.

Obciążające Lolę kobiece ślady należały w rzeczywistości do dziewczyny Roberta Fleetwooda, Bernice, która zrobiła je dzień później w celu odwrócenia podejrzeń od swojego ukochanego.

Amerykańskie powieści kryminalne i sensacyjne
Powieści z 1947